Zářez může být:

 vrub, rýha, drážka vytvořená řezem do materiálu, například do dřeva
 zářez (dopravní stavba)
 železniční zářez, terénní nerovnost vytvořená člověkem pro zahloubení železniční tratě 
 silniční zářez, úvozová cesta
 Bohdalecký tunel a zářez
 Železniční zářez (přírodní památka), přírodní památka, která se nachází v Hlubočepech 
 zářez (geomorfologie), údolí vyhloubené vodním tokem
 Ranvierovy zářezy – místa ztenčení myelinové pochvy (tvořené Schwannovými buňkami) u neuronu

Externí odkazy